Kannassaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kannassaari (ö i Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi, 
 Kannassaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Kannassaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Kannassaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Kannassaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,37, long 28,65), 
 Kannassaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,95, long 29,33), 
 Kannassaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar